Claude Rappé
Jadwiga Rappé